

Geografia 
 Diani Beach –  un centro abitato della contea di Kwale, Kenya

Persone 
 Djibril Diani – calciatore francese, centrocampista
 Kadidiatou Diani – calciatrice francese, attaccante

Altro 
 Galagone di Diani – primate strepsirrino della famiglia dei Galagidi